В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хардинг ():
 округ '''Хардинг''' — штат Нью-Мексико.
 округ '''Хардинг''' — штат Южная Дакота.